Bamunka peut désigner :
 Bamunka, une localité du Cameroun dans la commune de Ndop ;
 le bamunka, une langue des Grassfields.